Classe Flower – corvetta
 Classe Flower – dragamine
 Classe GWR 4100, locomotive a vapore della Great Western Railway